Suspended Animation – album dei Fantômas del 2005
 Suspended Animation – album di John Petrucci del 2005
 Suspended Animation – album di Esham del 2010